Roger Federer ha battuto in finale Marat Safin 7–6(3), 6–4, 6–2

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Section 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Section 5

Sezione 6

Sezione 7

Section 8

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2004
ATP Tour 2004